Die österreichische Schachstaatsliga A 2000/01 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2000); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2000
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens fünf Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

SK Merkur Graz

SK Hohenems

SV Gamlitz

RbEJ Gleisdorf

ESV Austria Graz

SG Husek/Ottakring 

Anmerkung: Die IM-Norm von Oliver Staudner wurde aus neun Partien erspielt.

SK Fürstenfeld

SK Hietzing Wien

SV NÖ Melk-Wachau 

Anmerkung: Die IM-Norm von Martin Neubauer wurde aus zehn Partien erspielt, da unter seinen Gegnern nur ein Großmeister und zwei Internationale Meister waren. Für eine IM-Norm muss mindestens ein Drittel der Gegner den IM-Titel tragen (wobei ein GM äquivalent zu 1,5 IM gerechnet wird). Diese Quote war nach zehn Runden erfüllt, nach elf Runden jedoch nicht.

1. SSK Mozart

SK VÖEST Linz

1. Wiener Neustädter SV

Weblinks 
 Mannschaftsaufstellungen der Staatsliga A auf chess-results.com

Quellen 
 Schachkalender 2001. Edition Marco, Berlin 2001, ISBN 3-924833-42-7.

Einzelnachweise 

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2000
Schach 2001